Bang Pa-in (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 73.630 de locuitori și o suprafață de 229,098 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 149 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya